Glotz ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Glotz (1862–1935), französischer Althistoriker
 Ludwig von Glotz (1851–1919), österreichischer Generalmajor
 Manfred Glotz (1942–1965), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Michel Glotz (1931–2010), französischer Musikproduzent
 Peter Glotz (1939–2005), deutscher Politiker
 Rudolf Glotz (1879–1958), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Klotz